Chave — objecto que faz funcionar uma fechadura

Ciências e tecnologia 
Chave (arquitetura) — aduela central de um arco ou abóbada.
Chave (biologia) — descrição que auxilia a identificação de seres vivos
Chave (computação) — identificador que permite localizar informações em repositórios de dados
Chave (criptografia) — pedaço de informação, geralmente secreto, usado para personalizar cifras
Interruptor — também chamado de "chave" no estudo da elétrica/eletrônica

Música 
Chave (instrumento musical) — mecanismo que abre e fecha orifícios, permitindo controlar o som em instrumentos musicais
A Chave (álbum) — da cantora Pâmela
A Chave (banda) — grupo musical brasileiro

Outros usos 
Chave (Arouca) — freguesia portuguesa
Chave (ferramenta) — tipo de ferramenta
Chave (pontuação) — símbolo ortográfico
The Skeleton Key — filme com Kate Hudson e Gena Rowlands exibido em Portugal como "A Chave"